NS 1700 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1899, latere serie NS 1700
NS 1700 (elektrische locomotief), Nederlandse elektrische locomotief uit 1991, serie NS 1700